Richard Fox peut désigner :
 Richard Fox (vers 1448-1528), évêque anglais ;
 Richard Fox (né en 1960), kayakiste britannique.